Zezinho — primeiro computador brasileiro
Maestro Zezinho — maestro brasileiro
Padre Zezinho — padre e músico brasileiro
Micheas Gomes de Almeida ou Zezinho do Araguaia — guerrilheiro brasileiro

Outros
Huguinho, Zezinho e Luisinho — personagens da Disney, sobrinhos do Pato Donald

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos